Världsmästerskapet i volleyboll för damer 2022 hölls i Nederländerna och Polen mellan 23 september och 15 oktober 2022. I mästerskapet deltog 24 lag. Serbien försvarade titeln från 2018 och tog sitt andra guld genom att i finalen vinna över Brasilien. Italien tog brons genom att vinna bronsmatchen över USA. 

Tijana Bošković utsågs, precis som 2018, till mest värdefulla spelare. Hon blev andra spelaren efter Regla Torres (1994 och 1998) att vinna utmärkelsen två gånger

Deltagande lag
För spelartrupper se spelartrupper under världsmästerskapet i volleyboll för damer 2022

a 
b 
c 
d 
e
f

Resultat

Första rundan

Grupp A

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för andra rundan

Grupp B

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för andra rundan

Grupp C

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för andra rundan

Grupp D

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för andra rundan

Andra rundan

Grupp E

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för kvartsfinal

Grupp F

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för kvartsfinal

Slutspelsfasen

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Utmärkelser

Statistik

Källor

Noter

Externa länkar
Officiell webbplats

2022
Sportåret 2022
Volleybollsäsongen 2022/2023
Internationella volleybolltävlingar i Nederländerna
Internationella volleybolltävlingar i Polen
2022 i Nederländerna
2022 i Polen